Bắc Ninh (provincie) - een provincie in Vietnam;
Bắc Ninh (stad) - een stad in gelijknamige provincie.